«Колодец» — советский короткометражный фильм, новелла в киноальманахе «Отстранённые», Грузия-фильм, 1989, Притча.

Сюжет 
Дорожные рабочие перекрыли оживленную улицу и роют колодец, чтобы опустить туда бетонную трубу. За этой работой наблюдают двое прохожих.

В ролях 
 Георгий Басишвили — Гиго, рабочий
 Лери Зардиашвили — Бурдули, рабочий
 Жанри Лолашвили — Хрингадзе, кинорежиссер и пациент зубного врача
 Тристан Саралидзе — экскаваторщик
 Ираклий Апакидзе — бригадир
 Михаил Вашадзе — Александр, зубной врач
 Вано Сакварелидзе — Нестор, энергичный советчик
 Джемал Гаганидзе -  проверяющий

Ссылки 
 
 Описание в энциклопедии Кирилла и Мефодия

Фильмы Павле Чарквиани
Фильмы СССР 1989 года
Фильмы студии «Грузия-фильм»
Фильмы по сценариям Резо Чейшвили